Saumarez peut faire référence à :

Patronymie 
 James Saumarez (1757–1836), baron de Saumarez, était un amiral britannique ;
 Philip Saumarez (1710-1747), officier de marine britannique
 Thomas Saumarez (1720-1766), un officier de la Royal Navy.

Toponymie 
 Saumarez est un village canadien de la Péninsule Acadienne, dans le comté de Gloucester, au nord-est du Nouveau-Brunswick ;
 La paroisse de Saumarez est un DSL du comté de Gloucester, située au nord du Nouveau-Brunswick ;
 L'île Saumarez est une île chilienne.
 Le parc de Saumarez est un jardin public situé dans la paroisse de Sainte-Marie-du-Câtel à 4 kilomètres de Saint-Pierre-Port dans l'île de Guernesey.

Sport 

 Saumarez, cheval de course, vainqueur du Prix de l'Arc de Triomphe en 1990.

Homonymie de patronyme